Святы́е новому́ченики и испове́дники Церкви Русской — группа святых Русской православной церкви, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям после Октябрьской революции 1917 года.

Икона и праздник

Составление списка 
Собор новомучеников и исповедников российских начал формироваться в 1989 году, когда был канонизирован первый святой — патриарх Тихон.

Далее канонизация происходила следующим образом:

 Архиерейским собором Русской православной церкви в 1989 году — 1 святой
 Архиерейским собором Русской православной церкви в 1992 году — 7 святых
 Архиерейским собором Русской православной церкви в 1994 году — 2 святых
 Архиерейским собором Русской православной церкви в 1997 году — 3 святых
 Архиерейским собором Русской православной церкви в 2000 году — 1097 святых, а именно:
 От Алма-Атинской епархии — 202 святых
 От Барнаульской епархии — 5 святых
 От Белгородской епархии — 16 святых
 От Владимирской епархии — 2 святых
 От Вологодской епархии — 14 святых
 От Воронежской епархии — 14 святых
 От Вятской епархии — 1 святой
 От Ивановской епархии — 41 святой
 От Казанской епархии — 14 святых
 От Красноярской епархии — 13 святых
 От Крымской епархии — 10 святых
 От Курской епархии — 2 святых
 От Московской епархии — 164 святых
 От Нижегородской епархии — 45 святых
 От Омской епархии — 4 святых
 От Оренбургской епархии — 1 святой
 От Орловской епархии — 4 святых
 От Пензенской епархии — 3 святых
 От Пермской епархии — 91 святых

 От Петербургской епархии — 4 святых
 От Рязанской епархии — 34 святых
 От Самарской епархии — 9 святых
 От Саранской епархии — 11 святых
 От Таллинской епархии — 3 святых
 От Тверской епархии — 114 святых
 От Тобольской епархии — 5 святых
 От Уфимской епархии — 10 святых
 От Черниговской епархии — 3 святых
 От Чимкентской епархии — 31 святой
 От Ярославской епархии — 55 святых
 От Троице-Сергиевской лавры — 1 святой
 От Валаамского монастыря — 2 святых
 От Данилова монастыря — 1 святой
 От Новоспасского монастыря — 6 святых
 От Соловецкого монастыря — 7 святых
 От Костромской епархии — 6 святых
 От Украинской православной церкви — 120 святых
 От Белорусского экзархата — 23 святых
 От императорской семьи — 7 святых

Решениями Священного синода в Межсоборный период было канонизировано ещё 664 святых, а именно:

 В 2000 году — 57 святых
 В 2001 году — 122 святых
 В 2002 году — 147 святых
 В 2003 году — 102 святых
 В 2004 году — 58 святых
 В 2005 году — 72 святых
 В 2006 году — 56 святых
 В 2007 году — 33 святых
 В 2008 году — 12 святых
 В 2009 году — 3 святых
 В 2010 году — 2 святых
 В 2017 году — 2 святых
 В 2018 году — 8 святых

Всего: на 15 октября 2018 года 1784 святых.

Список

Примечания

Источники 
 Деяние о канонизации митрополита Киевского и Галицкого Владимира (Богоявленского; 1848—1918), митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (Казанского; 1873—1922) и иже с ним убиенных архимандрита Сергия (Шеина; 1866—1922), Юрия Новицкого (1882—1922) и Иоанна Ковшарова (1878—1922), Великой княгини Елизаветы (1864—1918) и инокини Варвары (1918) // Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1992 года

 Послание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви // Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 года
 Деяние Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1997 г. о канонизации священномучеников Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Крутицкого Петра (Полянского; 1862—1937), митрополита Серафима (Чичагова; 1856—1937) и архиепископа Фаддея (Успенского; 1872—1937) // Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1997 года

 Деяние Юбилейного Архиерейского Собора о соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских XX века // Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2000 года

 Журнал заседания Священного Синода 27 декабря 2000 года

 Журнал заседания Священного Синода от 22 февраля 2001 года

 Журнал заседания Священного Синода от 17 июля 2001 года

 Журнал заседания Священного Синода от 6 октября 2001 года

 Журнал заседания Священного Синода 26 декабря 2001 года

 Журнал заседаний Священного Синода от 12-13 марта 2002 года

 Журналы заседаний Священного Синода от 17 июля 2002 года

 Журналы № 63-80 заседаний Священного Синода от 7 октября 2002 года

 Журналы № 81-111 заседания Священного Синода от 26 декабря 2002 года

 Журналы № 1-29 заседания Священного Синода от 7 мая 2003 года

 Журналы № 30-47 заседания Священного Синода от 30 июля 2003 года (г. Саров)

 Журналы заседания Священного Синода от 6 октября 2003 года

 Журналы заседания Священного Синода от 26 декабря 2003 года

 Журналы № 1-29 заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 25 марта 2004 года

 Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 августа 2004 года

 Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 1 октября 2004 года

 Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 24 декабря 2004 года

 Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 20 апреля 2005 года

 Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 16 июля 2005 года 

 Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2005 года

 Журналы заседания Священного Синода от 27 декабря 2005 года

 Журналы заседания Священного Синода от 11 апреля 2006 года

 Журналы заседаний Священного Синода Русской Православной Церкви от 17-19 июля 2006 года

 Журналы заседаний Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2006 года

 Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 26 декабря 2006 года

 Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 марта 2007 года

 Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 года

 Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 12 октября 2007 года

 Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 декабря 2007 года

 Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 апреля 2008 года

 Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 23 июня 2008 года

 Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2008 года

 Журналы заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 23 января 2009 года

 Журналы заседания Священного Синода от 25 декабря 2009 года

 Журналы заседания Священного Синода от 26 июля 2010 года

 Журналы заседания Священного Синода от 24 декабря 2010 года

 Журналы заседания Священного Синода от 4 мая 2017 года

 Журналы заседания Священного Синода от 7 марта 2018 года

 ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 15 октября 2018 года

Ссылки 
Список новомучеников и исповедников российских саратовской митрополии, пострадавших за православную веру во время репрессий в СССР
Русские православные святые
Православные мученики
Новомученики в СССР